Servitù – nel lessico giuridico, un diritto reale minore di godimento su cosa altrui
 Servitù della gleba – antica figura giuridica che legava i contadini ad un determinato terreno
 Servitù debitoria – tipologia di contratti di lavoro che caratterizzò le origini dell'emigrazione europea.
 Servitù – gruppo di lavoratori domestici di un edificio o di una famiglia